Regulation (album) – split-album grupy muzycznej Squash Bowels
 Rozporządzenie (Unia Europejska)